Giovanni Cartia – (1858-1939) politico italiano
 Giovanni Cartia – (1894-1959) politico italiano